FFN est un sigle qui peut signifier :
 Fédération française de naturisme ;
 Fédération française de natation ;
 Fonds forestier national (créé en France en 1946) ;
 Fondation franco-norvégienne ;
 Fédération française de neurologie.